Bitter Lemon () — газированный безалкогольный напиток, приправленный хинином и лимоном. Именно хинин придаёт этому напитку его горький вкус.

Основное отличие тоника от Bitter Lemon заключается в лимонном соке, сердцевине и кожуре. Сок придает кислинку, которая компенсируется дополнительным подсластителем, и маслянистый аромат кожуры. Bitter Lemon употребляется как сам по себе, так и в качестве части коктейля, и продается по всему миру.

Впервые горький лимонный напиток появился в 1834 году. Schweppes ввёл Bitter Lemon в свой ассортимент в 1957 году.

Примечания 

Безалкогольные газированные напитки
Лимонад